Amherst Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Amherst Island, Ontario, ö, 
 Saglaarjuk, ö, tidigare benämnd Amherst Island,